Guellec ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Guellec (* 1961), französischer Geistlicher, Bischof von Montauban
 Ambroise Guellec (* 1941), französischer Politiker